Тохо́й — село в Джидинском районе Бурятии. Входит в сельское поселение «Оёрское».

География 
Расположено в 40 км юго-западнее районного центра — села Петропавловка, на правом берегу реки Джиды. Название села произошло от бурятского слова «тохоэ», что в переводе на русский означает «изгиб реки, излучина». 

Соседние населенные пункты — Оёр (5 км к север-западу), Желтура (8 км к востоку), Старый Укырчелон (1 км к западу).

История 
Село образовано приблизительно в 1727—1728 годах, когда вдоль российско-китайской границы устанавливались пограничные караулы.

Население

Экономика 
Население преимущественно занимается сельским хозяйством, имеет личные подсобные хозяйства.

Инфраструктура 
 Сельский клуб
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Школа

Люди, связанные  селом 
 Вежевич Татьяна Ефимовна — уполномоченный по правам ребёнка в Республике Бурятия.

Примечания

Ссылки 
 Тохой на портале «Родное село»
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района